Пинос Алтос има више значења:

 Пинос Алтос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пинос Алтос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пинос Алтос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пинос Алтос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пинос Алтос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пинос Алтос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пинос Алтос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пинос Алтос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пинос Алтос (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пинос Алтос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пинос Алтос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пинос Алтос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пинос Алтос, Санта Берта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пинос Алтос (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пинос Алтос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику